Kalliomäki est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti Kalliomäki (né en 1947), homme politique social-démocrate finlandais
 (né en 1970), acteur de film finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois